Maffia (de Italiaanse spelling is mafia)
 Mafia (computerspelserie), een action-adventure computerspelserie
 Mafia: The City of Lost Heaven, het eerste spel in deze serie
 Mafia: Definitive Edition, remake van Mafia: The City of Lost Heaven
 Mafia II, tweede spel in de serie
 Mafia III, derde spel in de serie
 Mafia (eiland), een eiland in Tanzania
 Mafia (Pwani), een district in de Tanzaniaanse regio Pwani
 Mafia K'1 Fry, Franse rapformatie
 Mafia!, een film uit 1998
 De Mexican Mafia

Zie ook 
Maffia (doorverwijspagina)